Bossel steht für: 

 Bossel (Burweg), Ortsteil von Burweg, Niedersachsen
 Bossel (Sprockhövel), Ortsteil von Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen

Bossel ist der Familienname folgender Personen: 

 Adrien Bossel (* 1986), Schweizer Tennisspieler
 Hartmut Bossel (* 1935), deutscher Umweltforscher
 Ulf Bossel (* 1936), deutsch-schweizerischer Maschinenbauingenieur, Unternehmer und Autor

Siehe auch:
 Rudolf Bosselt (1871–1938), deutscher Bildhauer, Medailleur und Reformpädagoge
 Possel